Bajt Aula (arab. بيت أولا) – miasto w Autonomii Palestyńskiej (południowy Zachodni Brzeg, muhafaza Hebron). Według danych oficjalnych na rok 2007 liczyło 10 722 mieszkańców.

Przypisy 

Miasta w muhafazie Hebron